Een verkeersweg:
 N997 (België)
 N997 (Nederland), zie Provinciale weg 997

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing